Mika Rontti (né le  à Pori en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| Ässät Pori || SM-liiga ||40 ||0 ||3 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003|| Ässät Pori || SM-liiga ||47 ||0 ||2 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2003-2004|| Ässät Pori || SM-liiga ||54 ||4 ||4 ||8 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005|| Ässät Pori || SM-liiga ||46 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| 2005-2006|| Ässät Pori || SM-liiga ||51 ||2 ||2 ||4 ||24 ||12 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2006-2007|| Ässät Pori || SM-liiga ||45 ||1 ||6 ||7 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Jokerit Helsinki || SM-liiga ||26 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Jukurit Mikkeli || Mestis ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||11 ||1 ||2 ||3 ||4

Références 

Naissance en novembre 1983
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Jukurit Mikkeli
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Pori